Dieselbach und Dießelbach sind geographische Namen:

Ort:
 Dieselbach (Neckertal), Quartier der Gemeinde Neckertal im Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen

Gewässer:
 Dieselbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars in Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Dießelbach, linker Zufluss der Weißen Traun bei Hörgering, Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Diesenbach
 Dießenbach